Орте́га () — прізвище іспанського походження, утворене від однойменного топоніма. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Амансіо Ортега (* 1936) — іспанський підприємець, входить в п'ятірку найзаможніших людей світу.
 Данієль Ортега Сааведра (* 1945) — нікарагуанський політик, президент Нікарагуа (протягом 1985—1990 та з 2006 року).
 Казимиро Гомес де Ортега (* 1741 — † 1818) — іспанський фармацевт та ботанік.
 Себастьян Ортега (* 1987) — мексиканський хокеїст.
 Урбано Ортега (1961) — іспанський футболіст.
 Хосе Ортега-і-Гассет (* 1883 — † 1955) — іспанський філософ.
 Хайме Лукас Ортега-і-Аламіно (* 1936) — кубинський кардинал.

Іспанські прізвища